Das Herreneinzel der Australasian Championships 1911 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressieger war Rodney Heath. Das Finale gewann Norman Brookes mit 6:1, 6:2 und 6:3 gegen Horace Rice. Es war sein erster Sieg bei den Australasian Championships.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Herreneinzel
1911